Диър Парк (Deer Park) е име на следните градове или населени места в САЩ:

 Диър Парк (Калифорния)
 Диър Парк (Флорида)
 Диър Парк (Илинойс)
 Диър Парк (Мериленд)
 Диър Парк (Мичиган)
 Диър Парк (Ню Йорк)
 Диър Парк (Тексас)
 Диър Парк (Вашингтон)
 Диър Парк (Уисконсин)

Диър Парк е името и на:

 Диър Парк (Охайо), квартал в гр. Синсинати, САЩ
 Диър Парк (Кентъки), квартал в гр. Луисвил, САЩ
 Диър Парк (Онтарио), квартал в гр. Торонто, Канада
 Диър Парк (Виктория), предградие на Мелбърн, Австралия

В превод от английски език, Диър Парк означава „еленов парк“.